Příjmení Kochanowski nosí více významných osobností:

 Anton Kochanowski von Stawczan (1817–1906) – rakouský politik
 Jan Kochanowski (1530–1584) – polský renesanční básník, autor knihy o šachu
 Janusz Kochanowski (1940–2010) – polský právník.